Jesper Mattsson, švedski hokejist, * 13. maj 1975, Malmö, Švedska.

Mattsson je večji del kariere igral v švedski ligi za klube Malmö IF, Färjestads BK in Västra Frölunda. V sezonah 1991/92, 1993/94, 2005/06 in 2008/09 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V švedski prvi ligi je skupno odigral  	753 prvenstvenih tekem rednega, na katerih je dosegel 181 golov in 241 podaj, ter 132 tekem končnice, na katerih je dosegel 26 golov in 38 podaj. Leta 1993 je bil kot skupno osemnajsti izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, toda zaigral je le za podružnični klub Saint John Flames v ligi AHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral devetnajst tekem ter dosegel dva gola in štiri podaje.

Pregled kariere

|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 24
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 9
| 9
| 18
|
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 8
| 2
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 5
| 5
| 0
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 3
| 6
| 9
|
| 14
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 36
| 9
| 6
| 15
|
| 18
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 18
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 0
| 6
| 6
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 95/96
|
| 73
| 12
| 26
| 38
|
| 18
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 96/97
|
| 72
| 22
| 18
| 40
| +2
| 32
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 97/98
|
| 29
| 7
| 11
| 18
| +8
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 16
| 3
| 5
| 8
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 48
| 14
| 16
| 30
| +5
| 49
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +2
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 17
| 19
| 36
| +5
| 40
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 49
| 17
| 17
| 34
| +1
| 63
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +3
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 49
| 12
| 10
| 22
| 0
| 26
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 42
| 13
| 12
| 25
| +11
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 48
| 19
| 14
| 33
| -3
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 3
| 1
| 4
| +2
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 48
| 5
| 10
| 15
| +10
| 47
|
| 15
| 4
| 4
| 8
| +3
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 45
| 19
| 13
| 32
| +2
| 50
|
| 18
| 5
| 13
| 18
| 0
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 51
| 10
| 26
| 36
| -2
| 79
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -1
| 12
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 46
| 4
| 24
| 28
| -4
| 71
|
| 12
| 3
| 4
| 7
| -3
| 10
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 45
| 17
| 21
| 38
| +2
| 34
|
| 13
| 1
| 4
| 5
| +1
| 8
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 09/10
|
| 52
| 3
| 24
| 27
| 0
| 50
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| -1
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 10/11
|
| 28
| 8
| 15
| 23
| +4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda
| Švedska liga
| 10/11
|
| 23
| 7
| 8
| 15
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 49
| 16
| 19
| 35
| -3
| 30
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1045
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | 343
| bgcolor="#7FFF00" | 606
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 815
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 114
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Västra Frölunda HC